Милан Нешић може да се односи на:

 Милан Нешић (1886−1970), хидро-инжењер и градоначелник Београда
 Милан Нешић (сликар) (1976), сликар
 Милан Нешић (каратиста), професор Факултета за спорт и туризам Универзитета у Новом Саду
 Милан Нешић (новинар), новинар
 Милан Д. Нешић (1939), електроинжењер и књижевник